Матлатекоја има више значења:

 Матлатекоја (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Матлатекоја (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику